Barbara Jolanta Różycka-Orszulak (1946–2009) – polska polityk
 Barbara Różycka-Zarycka (1941–2018) – polska tłumaczka i działaczka opozycyjna